Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit San Antonio 1999, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'ITF Women's Circuit San Antonio 1999, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1999, è stato vinto da Kylie Hunt e Julie Scott (tds n. 4). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Alina Židkova e Holly Parkinson (tds n. 3) con il punteggio di 7-6, 6-4.

Teste di Serie

  Helen Crook /  Kim Grant (semifinali)
  Dawn Buth /  Rebecca Jensen (semifinali)

  Alina Židkova /  Holly Parkinson (finale)
  Kylie Hunt /  Julie Scott (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit San Antonio 1999